Соколище () — село на Украине, находится в Старовыжевском районе Волынской области.

Адрес местного совета 
44432, Волынская область, Старовыжевский р-н, с.Соколище

Ссылки 
 Соколище на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Старовыжевского района